Vitorino puede referirse a:
Vitorino, nombre de varón;

Personas 
Vitorino Paiva Castro, botánico brasileño;
Vitorino Salomé, cantautor portugués;
Vitorino Nemesio, escritor portugués;
Vitorino Antunes, futbolista portugués;
Vitorino Hilton, futbolista brasileño;
Vitorino (mártir) o San Vitorino, patrón de Arévalo (festividad, 7 de julio);
Vitorino (1947-1995), cantante de rock mexicano;
António Vitorino (1957-), político portugués;

Localidades 
Vitorino das Donas, freguesia portuguesa del municipio de Ponte de Lima.
Vitorino dos Piães, freguesia portuguesa del municipio de Ponte de Lima.

Distinguir